Galicia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Galicia, Mexiko, Chiapas, Chicomuselo,

Europa 

 Galicien, region, 
 Galizien, en historisk region i centrala Europa, engelska Galicia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar